Wakefield
Wakefield (Kansas)

Wakefield (Michigan)
Wakefield (Nebraska)
Wakefield (Virgínia)

Desambiguações de topônimos